Eifelturm steht für:

 Eifelturm (Köln), ehemalige Kleinkunstbühne in Köln (1986–2007)
 Booser Eifelturm, Aussichtsturm in der Eifel, Rheinland-Pfalz

Eiffelturm steht für:
 Eiffelturm, Eisenfachwerkturm, Wahrzeichen von Paris, Frankreich
 Eiffelturm in Las Vegas, Nachbau, siehe Paris Las Vegas
 Eiffelturm vom Bodensee, siehe Altnauer Steg
 Eiffelturm (Bilderserie von Delaunay), Bilderserie von Robert Delaunay (1909–1928)

Siehe auch:
 Liste der Eiffelturm-Nachbildungen und Derivate